Юха Хакола:
* Хакола, Юха (род. 1967) — финский политик, депутат парламента Финляндии (2007—2011).
 Хакола, Юха (род. 1987) — финский футболист.